Fort Mitchell Site bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Fort Mitchell Site (Fort Mitchell, Alabama), NRHP-ID: 72000178
 Fort Mitchell Site (Scottsbluff, Nebraska), NRHP-ID: 78001713